La saison 2023 de l'équipe cycliste Arkéa-Samsic est la dix-neuvième de cette équipe.

Coureurs et encadrement technique

Effectif

Transferts

Victoires et podiums sur la saison

Programme de la saison

Résultats détaillés

Courses UCI World Tour

Résultats sur les courses UCI World Tour d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des UCI World Tour 

 

 
 ¹ : Contre-la-montre par équipe. 
 ² - La 6e étape de Paris-Nice annulée à cause des conditions météo..

Courses UCI ProSeries

Résultats sur les courses UCI ProSeries d'une journée

Résultats sur les courses à étapes UCI ProSeries 

  David Dekker :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant une journée.

Courses Circuits continentaux

Résultats sur les courses Circuits continentaux d'une journée

Résultats sur les courses à étapes des Circuits continentaux 

 ¹ - Alors qu'il restait  à parcourir, la course a été neutralisée suite à une importante chute. Le reste de l'étape est donc annulé par manque d'ambulances disponibles..

  Kévin Vauquelin :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
  Kévin Vauquelin :  - Leader au classement par points pendant une journée.
  Kévin Vauquelin :  - Leader au classement du meilleur jeune pendant 3 jours et vainqueur de ce classement.
  Arkéa-Samsic :  - Leader au classement de la meilleure équipe pendant une journée.

Récapitulatif de la saison 

 (1) = Victoire ou podium en contre-la-montre par équipes.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 

Équipe cycliste en France
Équipe cycliste en 2023
Cyclisme en France en 2023